Лукошко:

 Лукошко — круглая ёмкость с прямыми вертикальными стенками и плоским дном.
 Лукошко — остановочный железнодорожный пункт в Черниговской области Украины.
 Исаия (Лукошко) — архимандрит Владимиро-Рождественского монастыря, самый крупный представитель «усольской» школы знаменного пения.